

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Średnie – część wsi Burwin w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Średnie – część wsi Moszczenica w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Moszczenica
 Średnie – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Średnie – część wsi Szerzyny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Szerzyny
 Średnie – część wsi Jodłówka Tuchowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Średnie – część wsi Posada Jaśliska w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jaśliska
 Średnie – część wsi Kosienice w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Żurawica
 Średnie – część wsi Kliszów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Inne 
 Średnie – polana w Gorcach

Zobacz też 
 Średnia
 Średnie Duże
 Średnie Małe
 Średnie Wielkie
 Małe, Duże